Antonio Marchesano (Bellinzona, 18 januari 1991) is een Zwitsers voetballer met Italiaanse roots die speelt als middenvelder voor FC Zürich.

Carrière
Marchesano speelde in de jeugd van AC Bellinzona en FC Lugano maar maakte zijn profdebuut voor GC Biaschesi. in 2010 stapte hij over naar FC Locarno dat toen in de Challenge League speelde. Na één seizoen vertrok hij naar AC Bellinzona, waar hij twee seizoenen zou spelen alvorens een transfer te maken naar FC Winterthur.

Na Winterthur speelde hij nog één seizoen bij FC Biel-Bienne waarvan een deel als uitleenbeurt om dan in 2016 definitief over te stappen naar FC Zürich. In 2017 wist hij promotie af te dwingen met Zürich naar de Super League en won hij de beker in 2018.

Marchesano speelde in verschillende jeugdploegen van Zwitserland.

Statistieken

Erelijst
 FC Zürich
 Challenge League: 2017
 Zwitserse voetbalbeker: 2018

Zwitsers voetballer